O Grande Prêmio dos Países Baixos de 2010 foi a sexta etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 24 e 26 de junho de 2010 em TT Circuit Assen.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc

Ligações Externas

2010
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2010